Economie, de wetenschap die zich bezighoudt met de voortbrenging en verdeling van schaarse goederen en diensten
Economie (systeem), het systeem van productie, handelsverkeer en diensten binnen een bepaalde samenleving

Zie ook 
 Economy (doorverwijspagina)